E 263 steht für:
 Calciumacetat, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 263, Estland

Abkürzung